Беер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Беер, Адольф (1831—1902) — австрийский историк и педагог.
 Беер, Ангелика (род. 1957) — немецкий политик.
 Беер, Георг Иосиф (1763—1821) — австрийский врач-офтальмолог.
 Беер, Иоганн (1655—1700) — австро-саксонский писатель и композитор.
 Беер, Исраэль (1912—1966) — высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Израиля, осужденный за шпионаж в пользу СССР.
 Беер, Клаудиа (род. 1993) — немецкая кёрлингистка.
 Беер, Майке (род. 1996) — немецкая кёрлингистка.
 Беер, Макс (1864—1943) — австро-немецкий историк-марксист еврейского происхождения.
 Беер, Эдит Хан (1914—2009) — австрийская писательница.

См. также